W Polsce 
 Grębów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów 
 Grębów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew
 Grębów – gromada